Fast and Furious steht für:

 Fast and Furious, US-Spielfilm von 1927 von Melville W. Brown, siehe Der Benzinteufel
 Operation Fast and Furious, eine verdeckt geführte Operation der US-Behörde Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
 Fast & Furious (Filmreihe), eine US-amerikanische Actionfilmreihe
 The Fast and the Furious, US-amerikanischer Actionfilm von Rob Cohen (2001), erster Teil der Reihe
 Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (Originaltitel: Fast & Furious), US-amerikanischer Actionfilm von Justin Lin (2009), vierter Teil der Reihe